Чиполлино:

 Чиполлино — мальчик-луковка, герой сказочной повести итальянского писателя Джанни Родари.
 Приключения Чиполлино — сказка итальянского писателя Джанни Родари; первоначально, с 1951 по 1957 год публиковалась как «Il romanzo di Cipollino».
 Чиполлино — балет в трёх актах Карена Хачатуряна.
 Чиполлино — советский мультипликационный фильм, созданный в 1961 году режиссёром-мультипликатором Борисом Дёжкиным.
 Чиполлино — эксцентрическая музыкальная комедия режиссёра Тамары Лисициан.